Рубчак — українське прізвище. Жіночі варіанти: Рубчакова, Рубчаківна.

Відомі люди 
 Рубчак Богдан (1935—2018) — письменник, поет, літературознавець, есеїст.
 Рубчак Іван Дем'янович (1874—1952) — український співак-бас і актор галицьких театрів.
 Рубчакова Катерина Андріївна — визначна українська галицька акторка універсального перевтілення і співачка (ліричне сопрано). Дружина Івана Рубчака, мати Ольги Рубчаківної.
 Рубчаківна Ольга Іванівна — театральна акторка, Заслужена артистка УРСР (1940). Дочка Івана і Катерини Рубчаків, дружина Гната Юри.
 Рубчаківна Ярослава Іванівна (Ярослава Барнич) — театральна акторка. Найстарша дочка Івана і Катерини Рубчаків, дружина Ярослава Барнича.
 Рубчаківна Надія Іванівна (Рубчаківна-Гура) — актриса. Наймолодша дочка Івана і Катерини Рубчаків.
Українські прізвища